Bangun Purba (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Bangun Purba (Bangun Purba, Deli Serdang), een plaats in Indonesië
Bangun Purba (Batang Angkola), een plaats in Indonesië
Bangun Purba (Bangun Purba, Rokan Hulu), een plaats in Indonesië
Bangun Purba (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Bangun Purba (Lembah Sorik Marapi), een plaats in Indonesië